Натуральне число 2095
 2095 рік до нашої ери
 2095 рік нашої ери